Торелли () — итальянская фамилия:

 Торелли — итальянская аристократическая династия.
 Торелли, Барбара (ок. 1475 — ок. 1533) — итальянская аристократка периода Возрождения, поэтесса.
 Торелли, Джакомо (1608—1678) — итальянский инженер, сценограф, изобретатель театральных механизмов. 
 Торелли, Джузеппе (1658—1709) — итальянский композитор, скрипач, альтист, педагог.
 Торелли, Стефано (1712—1784) — исторический и портретный живописец, родом из Болоньи.
 Торелли, Феличе (1667—1748) — итальянский живописец периода барокко болонской школы. Отец Стефано Торелли.